Список «лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет по версии AFI» был оглашён 23 сентября 2005 года. В номинации участвовало 250 фильмов, из которых было выбрано 25. Наиболее успешным оказался композитор Джон Уильямс, написавший музыку к трём фильмам из этого списка: Инопланетянину, Челюстям и Звёздным войнам. Эпизод IV: Новая надежда. За ним следуют Элмер Бернстайн (2), Макс Стайнер (2), Бернард Херрманн (2) и Джерри Голдсмит.

Список

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список номинантов (250)
 Список победителей (25)

Списки:Кинематограф США
Кинематографические рейтинги
Американский институт киноискусства
Списки:Музыка
Саундтреки фильмов